Fuchshofen ist der Name folgender Orte:

 Fuchshofen, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Fuchshofen (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft der Gemeinde Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
Fuchsenhof (Begriffsklärung)
Fuchshöfen